Business (englisch für „Unternehmen“, „Geschäft“, „Gewerbe“ oder „Geschäftsleben“, von altenglisch  für „beschäftigt“) bezeichnet:

 im Englischen den Handel mit Gütern und Dienstleistungen
 E-Business, integrierte Ausführung von Geschäftsprozessen mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie
 Business-to-Business, Beziehung zwischen zwei Unternehmen
 Business-to-Consumer, Beziehung zwischen Unternehmen und Verbrauchern
 Business (Lied), ein Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem
 eine Beförderungsklasse im Flugverkehr, siehe Beförderungsklasse#Business Class
 Plymouth Business, ein Pkw-Modell

im NRHP gelistete Objekte:
 Business Administration Building-University of Arkansas, Fayetteville, in Fayetteville, Arkansas, ID-Nr. 92001099
 Business and Government Historic District, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 87002065
 Business Route M-21-Plaster Creek Bridge, in Wyoming, Michigan, ID-Nr. 99001522
 The Business Women's Club, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 08000006

Siehe auch:

 Busi
 Big Business
 The Business
 Business-Analyse